Csehország
 Hraničná, Janov nad Nisou településrésze a Jablonec nad Nisou-i járásban
 Hraničná, Kraslice településrésze a Sokolovi járásban
 Hraničná, Pomezí nad Ohří településrésze a Chebi járásban